Amerikai Egyesült Államok
 Duvall (Ohio)
 Duvall (Washington)
 Duvall (Wisconsin)

Nevek
 Duvall, családnév